Жюль Шардонне (или Хордоне; ) — французский шашист и шашечный деятель конца XIX — первой половины XX веков.

Биография 
В 1900 году в Париже Шардонне занял третье место на международном турнире по стоклеточным шашкам, посвящённом проведению Всемирной выставки и признаваемом неофициальным чемпионатом мира своего времени. В 1911 году Шардонне занял третье место в чемпионате Парижа. В 1921—1924 годах был президентом Французской шашечной федерации (Fédération Damiste Française).

Литература 
 Govert Westerveld Woldouby’s Biography, Extraordinary Senegalese checkers player during his stay in France 1910—1911 // Academia de Estudios Humanísticos de Blanca. — 2015.

Примечания

Ссылки 
 Fédération Damiste Française, période 1921—1937

Персоналии по алфавиту
Шашисты Франции
Шашечные деятели